Янгу (Корея) — уезд в провинции Канвондо (Республика Корея)
 Янгу (Китай) — уезд в городском округе Ляочэн провинции Шаньдун (Китай)